Oirat-Mongolen
 Oiratisch (taal)
 Oiratisch schrift